Серен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс. 
 Серен (, ) — комуна на сході Бельгії, у провінції Льєж.